Bernays:
 Isaac Bernays
 Martha Bernays

Desambiguação